Charles Palmer puede referirse a las siguientes personas:

Charles Palmer (tirador deportivo) (1869-1947), tirador deportivo británico;
Charles Palmer (yudoca) (1930-2001), yudoca británico;